I Married a Communist è il titolo in inglese del romanzo Ho sposato un comunista di Philip Roth
 I Married a Communist è il titolo in inglese del film Lo schiavo della violenza di Robert Stevenson